О́льсен — скандинавская фамилия. Известные носители:
 Ольсен, Аккуалуарта (род. 1991) — гренландский биатлонист.
 Ольсен, Андре (род. 1990) — фарерский футболист.
 Ольсен, Брандур (род. 1995) — фарерский футболист.
 Ольсен, Грете (1912—2010) — датская фехтовальщица-рапиристка, многократная чемпионка мира.
 Ольсен, Йегван (род. 1961) — фарерский футболист, тренер и судья.
 Ольсен, Йеспер (род. 1961) — датский футболист.
 Ольсен, Йетте — датская кёрлингистка и тренер.
 Ольсен, Карл (1873—1896) — норвежский конькобежец.
 Ольсен, Кламинт (род. 1990) — фарерский футболист.
 Ольсен, Ларс (род. 1961) — датский футболист, защитник.
 Ольсен, Ларс-Хенрик (род. 1946) — датский писатель.
 Ольсен, Мартин (род. 1989) — фарерский футболист.
 Ольсен, Мортен (род. 1949) — датский футболист.
 Ольсен, Мортен (род. 1984) — датский гандболист.
 Ольсен, Олуф (род. 1957) — датский кёрлингист.
 Ольсен, Оули (род. 1985) — фарерский футболист.
 Ольсен, Отто (1884—1953) — норвежский стрелок, олимпийский чемпион.
 Ольсен Дюр, Пиа (род. 1971) — датский политик.
 Ольсен, Петер Эйнар (1893—1949) — датский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Ольсен, Петра (род. 1990) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом.
 Ольсен, Регина (1822—1904) — невеста философа Сёрена Кьеркегора.
 Ольсен, Рено (род. 1947) — датский трековый и шоссейный велогонщик, чемпион Олимпийских игр 1968 года.
 Ольсен, Роберто (род. 1976) — перуанский футболист.
 Ольсен, Стеен (1886—1960) — датский гимнаст, чемпион Олимпийских игр.
 Ольсен, Тронн (род. 1984) — норвежский футболист.
 Ольсен, Фритьоф (1882—1922) — норвежский гимнаст.
 Ольсен, Фроде (род. 1967) — норвежский футболист.
 Ольсен, Эгиль Рогер (род. 1942) — норвежский футболист и футбольный тренер.
 Ольсен, Эрнст Брун (род. 1923) — датский драматург.
 Ольсен, Юнас Тор (род. 1978) — датский лыжник.
 Ольсен, Юрген (1917—1994) — немецкий актёр.
 Ольсен, Якоб (род. 1972) — фарерский футболист.
 Ольсен, Яспер — датский ультрамарафонец.

См. также 
 Олсен
 Ульсен